Geueke ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Geueke (1887–1942), deutscher Journalist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Robin Geueke (* 1992), deutscher Rennrodler